ou  est le titre de compilations de divers musiciens parus chez EMI.

Platinum Collection 

 , compilation de  sortie le  ;
 , compilation de Jeanne Mas sortie le  ;
  compilation de Mireille Mathieu sortie le  ;
 , coffret 3 CD de Téléphone sortie le  regroupant la quasi-totalité des chansons du groupe ;
 , compilation de  sortie le .

The Platinum Collection 

 , compilation d' ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation des  ;
 The Platinum Collection, compilation de  ;
 The Platinum Collection, compilation de  ;
 , compilation des  ;
 , compilation d' ;
 , compilation d'En Vogue ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation d' ;
 , compilation d' ;
 , compilation d' ;
 , compilation de  ;
 The Platinum Collection, compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 , compilation de  ;
 The Platinum Collection, compilation de  reprenant les trois volumes de Greatest Hits ;
 , compilation de  ;
 The Platinum Collection, compilation de  ;
 , compilation de Take That ;
 , compilation de Tina Turner.